David Greenwood (1914–1998) – brytyjski arystokrata, 2. wicehrabia Greenwood
 David Greenwood (ur. 1957) – amerykański koszykarz
 David Greenwood (ur. 1960) – amerykański futbolista